Galeommatidae är en familj av musslor. Galeommatidae ingår i överfamiljen Galeommatoidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Galeommatidae 9 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Galeommatidae